Wicehrabiowie Dunrossil 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)

 1959–1961: William Shepherd Morrison, 1. wicehrabia Dunrossil
 1961–2000: John William Morrison, 2. wicehrabia Dunrossil
 od 2000: Andrew William Reginald Morrison, 3. wicehrabia Dunrossil

Najstarszym synem 3. wicehrabiego Dunrossil jest Callum Alasdair Brundage Morrison.

Dunrossil